Hilda van Luxemburg (1864-1952), dochter van groothertog Adolf van Luxemburg en Adelheid Marie van Anhalt-Dessau
 Hilda van Luxemburg (1897-1979), dochter van groothertog Willem IV van Luxemburg en Maria Anna van Bragança